Campobello steht für:
 Campobello (South Carolina), Ort im Spartanburg County, South Carolina
 Campobello di Mazara, Ort auf Sizilien
 Campobello di Licata, Ort auf Sizilien
 Campobello Island, Insel im kanadischen Bundesstaat New Brunswick

Campobello ist der Familienname folgender Personen:
 Gloria Campobello (1911–1968), mexikanische Balletttänzerin und Choreographin
 Nellie Campobello (1900–1986), mexikanische Balletttänzerin, Schriftstellerin und Choreographin

Siehe auch:
 Roosevelt-Campobello International Park
 Sunrise at Campobello